Pierozzi ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Pierozzi (1389–1459), italienischer Theologe, siehe Antoninus von Florenz
 Giuseppe Pierozzi (1883–1956), italienischer Schauspieler
 Orazio Pierozzi (1884–1919), italienischer Offizier